Linaria (vogelgeslacht)
 Linaria (plantengeslacht), het plantengeslacht Vlasleeuwenbek
 Linaria (Griekenland), een haven op Euboea